Mathematical Operators è un blocco Unicode. È costituito dai 256 caratteri compresi nell'intervallo U+2200-U+22FF.

Contiene operatori e altri simboli matematici, inclusi alcuni caratteri per la rappresentazione degli angoli (altri sono disponibili nel blocco Miscellaneous Mathematical Symbols-B) e degli integrali. È basato sugli standard ANSI Y10.20, ISO 6862 e ISO 8879. I caratteri sono conformi alle indicazioni dell'American Mathematical Society e coincidono con quelli presenti in TeX. Alcuni caratteri possiedono delle varianti, ad esempio la presenza di grazie.

Altri operatori sono presenti in Basic Latin e in Latin-1 Supplement. Gli operatori invisibili sono inclusi nel blocco General Punctuation.

Tabella compatta di caratteri

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Operatori matematici Unicode

Unicode